A Horatius gyakori családnév az ókori Rómában, főleg a korai köztársaságkorban. Fontosabb viselői:
 Quintus Horatius Flaccus, költő, író
 Horatius Cocles, félig mitikus hős az i. e. 6. században
 Marcus Horatius Pulvillus, többszörös római consul az i. e. 6. század végén
 Caius Horatius Pulvillus, consul i. e. 477-ben és i. e. 457-ben
 Marcus Horatius Barbatus, consul i. e. 449-ben
 Lucius Horatius Barbatus, consul i. e. 425-ben
 Lucius Horatius Pulvillus, consul i. e. 386-ban
 Marcus Horatius Pulvillus, consul i. e. 378-ban

Lásd még:
 a Horatiusok és a Curiatiusok
 Horatius, Pierre Corneille színdarabja (1640)
 Horatius Lumpsluck, roxforti tanár a Harry Potterben
 Horác
 Horácia
 4294 Horatius kisbolygó